Oxyloma subeffusum är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1948. Oxyloma subeffusum ingår i släktet Oxyloma och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
subeffusum